

Норт-Бранч — місто, штат Міннесота
 Норт-Бранч — селище, штат Мічиган
 Норт-Бранч Тауншип — селище в окрузі Вайомінг, штат Пенсільванія